Afrikanischer Nationalkongress ist
 eine Partei in Südafrika, siehe African National Congress
 eine historische Partei in Südrhodesien, am 12. September 1957 gegründet aus der African National Youth League und einem vorherigen African National Congress (1934)
 eine historische Partei in Nordrhodesien, siehe Northern Rhodesian African National Congress
 eine historische Partei in Sambia, siehe Zambian African National Congress
eine historische Partei in Trinidad and Tobago: African National Congress (Trinidad and Tobago)